VM i curling 1980 henviser til flere artikler:

Silver Broom 1980 – mændenes VM.
VM i curling 1980 (kvinder)